Hofheim am Taunus, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Hofheim in Unterfranken, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren